

Letteratura 
 Il piccolo Lord (Little Lord Fauntleroy) – romanzo per ragazzi di Frances Hodgson Burnett, pubblicato la prima volta a puntate sul St. Nicholas Magazine nel 1885

Cinema 
 Little Lord Fauntleroy – film britannico del 1914, diretto da F. Martin Thornton
 Little Lord Fauntleroy – film statunitense del 1921, diretto da Alfred E. Green e Jack Pickford
 Il piccolo Lord (Little Lord Fauntleroy) – film britannico del 1980, diretto da Jack Gold e interpretato da Rick Schroder e Alec Guinness

Televisione 
Little Lord Fauntleroy – miniserie britannica del 1957
 Little Lord Fauntleroy – miniserie televisiva britannica del 1976, interpretata da Preston Lockwood e Glenn Anderson
 Little Lord Fauntleroy – miniserie britannica del 1995

Pagine correlate 
Der kleine Lord